Cohors I Montanorum ist die Bezeichnung mehrerer Auxiliareinheiten des römischen Heeres:

 Cohors I Montanorum (Moesia). Sie ist durch Militärdiplome von 54/68 bis 161 belegt und war in den Provinzen Noricum, Pannonia, Moesia superior und Dacia stationiert.
 Cohors I Montanorum (Pannonia). Sie ist durch Diplome von 80 bis 192 belegt und war in den Provinzen Pannonia und Pannonia Inferior stationiert.
 Cohors I Montanorum (Syria Palaestina). Sie ist durch Diplome von 136/137 bis 160 belegt und war in der Provinz Syria Palaestina stationiert.